Арройо-де-ла-Энкомьенда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-дель-Писуэрга. Занимает площадь 11,54 км². Население — 12758 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Покровителем города считается святой Хуан анте Портам Латинам.

История 
Город основан в 1150 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида